Lijst van Deense gemeenten (tot 2007)
 Lijst van Deense gemeenten (na 2007)